Андрей Семёнович Николаев (1902 — 1942) — член Военного совета Калининского военного округа, корпусной комиссар (1939).

Биография 
Родился 21 августа 1902 года, в Ворошиловграде Луганске в семье рабочего. Семья большая - семеро детей - жила в страшной нужде. В 1910 году, чтоб легче было прокормиться, переехали в село Желтое под Луганском. Здесь окончил 4 класса сельской школы. В июне 1914 г., когда отца забрали на фронт, как старший в семье пошел работать помощником машиниста газогенераторной машины. В Красную гвардию вступил в октябре 1917, в комсомол — в июле 1918 года.Член ВКП(б). Служил в РККА с 1918 по 1921 и с 1931 по 1942 гг. Между январём 1922 и 1931 гг. работал слесарем на станции Родаково, секретарём Желтянского вол.комитета ВЛКСМ Луганского уезда, заместителем директора Луганского завода им. Артема. Участвовал в коллективизации сельского хозяйства в Каменец - Подольском округе (у советско-польской границы). В 1933 поступил учиться в Военно-политическую академию РККА. С декабря 1937 по июнь 1938 гг. служил начальником политотдела Академии Генерального штаба РККА. В связи с 20-й годовщиной РККА и за проявленные мужество и самоотверженность в боях с врагами Советской власти награжден орденом Красного Знамени, а за долголетнюю службу в армии - медалью "ХХ лет РККА". В 1938 назначен начальником политической части 1-й особой армии 25 октября 1938 года за образцовое выполнение боевых заданий, за доблесть и мужество, проявленные при обороне озера Хасан, награжден орденом Красного Знамени. Затем член Военного совета Киевского особого военного округа.  В сентябре 1940 г. был назначен исполняющим должность заместителя начальника курсов усовершенствования командного состава «Выстрел» по политчасти. 

После начала Великой Отечественной войны 15 июля 1941 г. в ответ на рапорт немедленно отправить на фронт получил назначение вначале членом военного совета 30-й армии, а затем – 51-й Отдельной  51-й армии., оборонявшей Крым».

Был снят Л. З. Мехлисом с должности, находился в резерве, писал рапорты о назначении на любую низшую должность с немедленной посылкой на фронт. Наконец 8 мая 1942 года заместителем наркома обороны СССР, всё тем же армейским комиссаром 1-го ранга Л. З. Мехлисом подписан приказ о том, что А. С. Николаев, состоящий в распоряжении Главного политического управления РККА, назначается военкомом 150-й стрелковой дивизии. 

Заместитель командира 150-й стрелковой дивизии по политчасти корпусный комиссар Николаев А.С. не вышел из окружения и пропал без вести (по другим сведениям - застрелился) в июне 1942.

Исключен из списков РККА в ноябре 1942 года.

Воинские звания 
 Батальонный комиссар (1936)
 Бригадный комиссар (16.08.1938)
 Дивизионный комиссар (15.11.1938)
 Корпусной комиссар (9.02.1939)

Награды 
 Орден Красного Знамени (22.02.1938).
 Орден Красного Знамени (25.10.1938) 
 Орден Отечественной войны I степени (06.05.1965) посмертно
  Знак "10 лет Октябрьской революции"
 Знак «Участнику Хасанских боёв»

Литература 
 Симонов К. М. Разные дни войны. Дневник писателя, т. 2. 1942—1945 годы. Агентство ФТМ, лтд., 2013. ISBN 978-5-457-07405-7.

Примечания

Ссылки 
 Память народа

Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники гражданской войны в Испании
Политработники Великой Отечественной войны
Корпусные комиссары
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Участники боёв на озере Хасан